|-
| 167501 - ||  || 19 decembrie 2003 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 167502 - ||  || 20 decembrie 2003 || Socorro || LINEAR
|-
| 167503 - ||  || 21 decembrie 2003 || Socorro || LINEAR
|-
| 167504 - ||  || 19 decembrie 2003 || Socorro || LINEAR
|-
| 167505 - ||  || 20 decembrie 2003 || Socorro || LINEAR
|-
| 167506 - ||  || 21 decembrie 2003 || Catalina || CSS
|-
| 167507 - ||  || 22 decembrie 2003 || Socorro || LINEAR
|-
| 167508 - ||  || 17 decembrie 2003 || Socorro || LINEAR
|-
| 167509 - ||  || 23 decembrie 2003 || Socorro || LINEAR
|-
| 167510 - ||  || 25 decembrie 2003 || Socorro || LINEAR
|-
| 167511 - ||  || 27 decembrie 2003 || Socorro || LINEAR
|-
| 167512 - ||  || 27 decembrie 2003 || Socorro || LINEAR
|-
| 167513 - ||  || 27 decembrie 2003 || Socorro || LINEAR
|-
| 167514 - ||  || 28 decembrie 2003 || Socorro || LINEAR
|-
| 167515 - ||  || 27 decembrie 2003 || Socorro || LINEAR
|-
| 167516 - ||  || 27 decembrie 2003 || Socorro || LINEAR
|-
| 167517 - ||  || 28 decembrie 2003 || Socorro || LINEAR
|-
| 167518 - ||  || 28 decembrie 2003 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 167519 - ||  || 28 decembrie 2003 || Socorro || LINEAR
|-
| 167520 - ||  || 28 decembrie 2003 || Socorro || LINEAR
|-
| 167521 - ||  || 29 decembrie 2003 || Socorro || LINEAR
|-
| 167522 - ||  || 29 decembrie 2003 || Socorro || LINEAR
|-
| 167523 - ||  || 29 decembrie 2003 || Socorro || LINEAR
|-
| 167524 - ||  || 29 decembrie 2003 || Socorro || LINEAR
|-
| 167525 - ||  || 29 decembrie 2003 || Catalina || CSS
|-
| 167526 - ||  || 29 decembrie 2003 || Socorro || LINEAR
|-
| 167527 - ||  || 29 decembrie 2003 || Catalina || CSS
|-
| 167528 - ||  || 29 decembrie 2003 || Catalina || CSS
|-
| 167529 - ||  || 29 decembrie 2003 || Catalina || CSS
|-
| 167530 - ||  || 29 decembrie 2003 || Catalina || CSS
|-
| 167531 - ||  || 26 decembrie 2003 || Haleakala || NEAT
|-
| 167532 - ||  || 30 decembrie 2003 || Socorro || LINEAR
|-
| 167533 - ||  || 17 decembrie 2003 || Socorro || LINEAR
|-
| 167534 - ||  || 17 decembrie 2003 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 167535 - ||  || 17 decembrie 2003 || Socorro || LINEAR
|-
| 167536 - ||  || 18 decembrie 2003 || Socorro || LINEAR
|-
| 167537 - ||  || 21 decembrie 2003 || Catalina || CSS
|-
| 167538 - ||  || 12 ianuarie 2004 || Palomar || NEAT
|-
| 167539 - ||  || 13 ianuarie 2004 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 167540 - ||  || 15 ianuarie 2004 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 167541 - ||  || 13 ianuarie 2004 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 167542 - ||  || 15 ianuarie 2004 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 167543 - ||  || 3 ianuarie 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 167544 - ||  || 12 ianuarie 2004 || Palomar || NEAT
|-
| 167545 - ||  || 13 ianuarie 2004 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 167546 - ||  || 13 ianuarie 2004 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 167547 - ||  || 15 ianuarie 2004 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 167548 - ||  || 13 ianuarie 2004 || Palomar || NEAT
|-
| 167549 - ||  || 16 ianuarie 2004 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 167550 - ||  || 16 ianuarie 2004 || Palomar || NEAT
|-
| 167551 - ||  || 17 ianuarie 2004 || Palomar || NEAT
|-
| 167552 - ||  || 16 ianuarie 2004 || Palomar || NEAT
|-
| 167553 - ||  || 17 ianuarie 2004 || Palomar || NEAT
|-
| 167554 - ||  || 18 ianuarie 2004 || Palomar || NEAT
|-
| 167555 - ||  || 17 ianuarie 2004 || Palomar || NEAT
|-
| 167556 - ||  || 19 ianuarie 2004 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 167557 - ||  || 19 ianuarie 2004 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 167558 - ||  || 19 ianuarie 2004 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 167559 - ||  || 19 ianuarie 2004 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 167560 - ||  || 19 ianuarie 2004 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 167561 - ||  || 21 ianuarie 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 167562 - ||  || 21 ianuarie 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 167563 - ||  || 19 ianuarie 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 167564 - ||  || 19 ianuarie 2004 || Catalina || CSS
|-
| 167565 - ||  || 22 ianuarie 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 167566 - ||  || 21 ianuarie 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 167567 - ||  || 21 ianuarie 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 167568 - ||  || 21 ianuarie 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 167569 - ||  || 21 ianuarie 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 167570 - ||  || 21 ianuarie 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 167571 - ||  || 21 ianuarie 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 167572 - ||  || 21 ianuarie 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 167573 - ||  || 22 ianuarie 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 167574 - ||  || 22 ianuarie 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 167575 - ||  || 22 ianuarie 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 167576 - ||  || 19 ianuarie 2004 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 167577 - ||  || 22 ianuarie 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 167578 - ||  || 23 ianuarie 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 167579 - ||  || 24 ianuarie 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 167580 - ||  || 25 ianuarie 2004 || Haleakala || NEAT
|-
| 167581 - ||  || 25 ianuarie 2004 || Haleakala || NEAT
|-
| 167582 - ||  || 27 ianuarie 2004 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 167583 - ||  || 23 ianuarie 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 167584 - ||  || 24 ianuarie 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 167585 - ||  || 27 ianuarie 2004 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 167586 - ||  || 28 ianuarie 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 167587 - ||  || 28 ianuarie 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 167588 - ||  || 28 ianuarie 2004 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 167589 - ||  || 23 ianuarie 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 167590 - ||  || 26 ianuarie 2004 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 167591 - ||  || 26 ianuarie 2004 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 167592 - ||  || 26 ianuarie 2004 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 167593 - ||  || 28 ianuarie 2004 || Catalina || CSS
|-
| 167594 - ||  || 29 ianuarie 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 167595 - ||  || 24 ianuarie 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 167596 - ||  || 26 ianuarie 2004 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 167597 - ||  || 27 ianuarie 2004 || Catalina || CSS
|-
| 167598 - ||  || 28 ianuarie 2004 || Catalina || CSS
|-
| 167599 - ||  || 29 ianuarie 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 167600 - ||  || 31 ianuarie 2004 || Socorro || LINEAR
|-